Natalia Kowalska – kierowca wyścigowy
 Natalia Kowalska – szachistka